Zaveščak (mađarski Faluhegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Selnica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 293 stanovnika te 97 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji